LAN может обозначать:
  — Локальная вычислительная сеть
 Wireless LAN — беспроводная сеть
 Wake-on-LAN — технология удаленного включения компьютера через локальную сеть.
 LAN eXtensions for Instrumentation — коммуникационный стандарт для промышленной сети на базе стандартных сетей Ethernet.
 LAN messenger — программа мгновенного обмена сообщениями, предназначенная для использования в локальной сети (LAN).
 LAN party — вечеринка с компьютерами.

 LAN Airlines, LAN Express и LAN Chile — чилийские авиакомпании.
 lan — код языка Лару по ISO 639-3.

См. также 
 Лан